En Pologne, Wielogóra peut désigner :

 Wielogóra, un village dans la voïvodie de Mazovie,
 Wielogóra, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix.